Jérôme Lejeune peut désigner :
 Jérôme Lejeune (1926-1994), un médecin et professeur de génétique ;
 Jérôme Lejeune (1952-), un musicologue, gambiste et homme de radio belge.

Voir aussi 
 Fondation Jérôme Lejeune, une fondation française qui poursuit les travaux du généticien Jérôme Lejeune, soutenant notamment la recherche sur la trisomie 21